Landesamt für Steuern steht für:
 Bayerisches Landesamt für Steuern
 Landesamt für Steuern Niedersachsen
 Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz
 Landesamt für Steuern und Finanzen in Sachsen